Emerald Lake (engl. für „Smaragd-See“) ist der Name folgender Seen

in Indien:
 Emerald Lake (Indien), bei Udagamandalam in den Nilgiri-Bergen 

in Kanada:
 Emerald Lake (Emerald River), im Yoho-Nationalpark in British Columbia
 Emerald Lake (Emerald Creek), im Yukon-Territorium
 Emerald Lake (Yukon), am Klondike Highway im Yukon-Territorium

in Neuseeland:
 Emerald Lakes

auf den Südlichen Orkneyinseln:
 Emerald Lake (Signy Island), auf der Insel Signy Island

auf den Südlichen Shetlandinseln:
 Emerald Lake (Deception Island), auf der Insel Deception Island

in den Vereinigten Staaten:
 Emerald Lake (Idaho)
 Emerald Lake (Lassen Peak), im Lassen Volcanic-Nationalpark in Kalifornien
 Emerald Lake (Utah)